Awatuna bezeichnet zwei Orte in Neuseeland:

 Awatuna (Taranaki)
 Awatuna (West Coast)